Fortress (Englisch für Festung) steht für:

 Fortress (Programmiersprache), Programmiersprache
 Fortress (Album), Album von Alter Bridge (2013)
 Fortress – Die Festung, US-amerikanisch-australischer Film von Stuart Gordon (1993)
 Fortress – Stunde der Abrechnung, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2021
 Fortress Investment Group, Investmentunternehmen
 Flying Fortress, Spitzname für das Bombenflugzeug Boeing B-17
 Superfortress, Spitzname für das Bombenflugzeug Boeing B-29
 Stratofortress, Spitzname für das Bombenflugzeug Boeing B-52
 Fortress ist eine Rechte Rockband aus Australien

Sonstiges:
 Cape Fortress, Antarktis
 Fortress Hill, Hügel auf der James-Ross-Insel, Antarktis
 Fortress Rocks, Felsformation auf der Ross-Insel, Antarktis

The Fortress steht für
 The Fortress (Alberta), Berg in Kanada
 The Fortress (Antarktika), Gebirgsplateau im Viktorialand
 The Fortress (Film), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2017
 Schweizer Dokumentarfilm aus 2008